

Zestawienie wszystkich rozegranych meczów 
 Kliknięcie na wynik powoduje przejście do opisu danego spotkania.
 Stan po zakończeniu fazy zasadniczej.

Drużyna gospodarzy jest wymieniona po lewej stronie tabeli.
Kolory: Niebieski = wygrana gospodarzy; Biały = remis; Czerwony = zwycięstwo gości.

Runda jesienna (20 lipca – 22 grudnia) 
Źródło 1:
Źródło 2:
Źródło 3:

1. kolejka (20 lipca – 23 lipca)

2. kolejka (27 lipca – 30 lipca)

3. kolejka (3 sierpnia – 6 sierpnia)

4. kolejka (10 sierpnia – 13 sierpnia)

5. kolejka (17 sierpnia – 20 sierpnia)

6. kolejka (24 sierpnia – 27 sierpnia)

7. kolejka (31 sierpnia – 2 września)

8. kolejka (14 - 17 września)

9. kolejka (21 - 24 września)

10. kolejka (28 września - 1 październik)

11. kolejka (5 - 7 października)

12. kolejka (19 - 22 października)

13. kolejka (26 - 29 października)

14. kolejka (2 - 5 listopada)

15. kolejka (9 - 11 listopada)

16. kolejka (23–26 listopada)

17. kolejka (30 listopada–3 grudnia)

18. kolejka (7–10 grudnia)

19. kolejka (14–17 grudnia)

20. kolejka (20–22 grudnia)

Runda wiosenna (8 lutego–13 kwietnia)

21. kolejka (8–11 lutego)

22. kolejka (15–18 lutego)

23. kolejka (22–25 lutego)

24. kolejka (1–4 marca)

25. kolejka (8–11 marca)

26. kolejka (15–17 marca)

27. kolejka (29–31 marca)

28. kolejka (2–3 kwietnia)

29. kolejka (5–8 kwietnia)

30. kolejka (13 kwietnia)

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce - wyniki spotkań
Ekstraklasa w piłce nożnej (2018/2019)